Kalverbos (natuurgebied), natuurgebied in de Belgische plaats Heusden
 Kalverbos (Delft), voormalige begraafplaats
 Kalverbos (Tiel), stadspark